Omphalos is Grieks voor navel.

navel in anatomische zin
omphalos (Delphi), navelsteen in Delphi
Omphalos (sculptuur), een controversieel en vernietigd kunstwerk in Zuid-Zweden
Omphalos (strofe), middendeel van Griekse heldendichten
Omphalos (boek), geschreven in 1857 door Philip Gosse, met de these dat God de wereld schiep met een schijn van oudere geschiedenis
Omphaloshypothese, een filosofische positie, genoemd naar dit boek